Ву́лиця Шоло́м-Але́йхема — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Білої Церкви, (Київська область).
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Броварів, (Київська область).
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Дніпро.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Дрогобича.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Житомира.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Жмеринки.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Києва, розташована у житловому масиві Лісовий, у Деснянському районі.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Львова.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Могилева-Подільського.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Первомайська.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Полтави.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Харкова, знаходиться у мікрорайоні Журавлівка, у Київському районі.
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Херсона
 Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Чернівців.

 Вулиця Шолом-Алейхема — колишня назва (у 1926–1958 роках) Костянтинівської вулиці у Києві.
 Вулиця Шолом-Алейхема — колишня назва вулиці М'ясоїдівської у Одесі.
 Вулиця Шолом Алейхема — колишня назва (у 1941 році) вулиці Гагаріна у Черкасах.

Вулиця Шолом-Алейхема — одна із вулиць Біробіджана.